Сокращение ГГУ может означать:
 Германское гражданское уложение — основополагающий нормативный правовой акт Германии.
 Гжельский государственный университет
 Главное гидрографическое управление — название Гидрографической службы России в 1885—1926 годах.
 Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины — университет города Гомель (Белоруссия).
 Горьковский (ныне Нижегородский) государственный университет имени Н. И. Лобачевского — высшее учебное заведение в Нижнем Новгороде (Россия).
  — университет города Гулистан (Сырдарьинская область Узбекистана).
 Гянджинский государственный университет — университет города Гянджа (Азербайджан).